Гмина Белжец — административная единица в Польше.
 Белжец — село в Польше.
 Белжец — нацистский концентрационный лагерь в Польше, существовавший в 1939—1943 годах.